Oddone puede estar referido a:

Personas 
 Blanca París de Oddone (1925-2008), también conocida como María Blanca París de Oddone, historiadora, profesora e investigadora uruguaya.
 Carlos José Escuder Oddone (1901-1945), médico y funcionario uruguayo.
 Gabriel Oddone (1963-), economista uruguayo.
 Juan Antonio Oddone Falcón (1926-2012), historiador uruguayo.
 Piermaria Jorge Oddone (1944-), científico peruano-estadounidense en el área de física de partículas.

Otros 
 Oddone, holding e institución bancaria con operaciones en Argentina.